Příjmení Henlein může označovat:

 Robert Anson Heinlein (1907–1988) – americký spisovatel science fiction
 Virginia Heinlein (1916–2003) – třetí žena Roberta A. Heinleina
 Max Hussarek von Heinlein (1865–1935) – rakouský politik, premiér Rakouska v roce 1918
 Klaus Heinlein (* 1953) – německý fotbalista
 Konrad Henlein (1898–1945) – sudetoněmecký nacionalistický a nacistický funkcionář a politik
 Peter Henlein (1479/80–1542) – německý zámečník, pravděpodobný tvůrce prvních přenosných mechanických hodinek
 Martina Heinlein – hráčka pozemního hokeje

další významy

 Heinlein (kráter) – kráter na Marsu, pojmenovaný po Robertovi A. Heinleinovi
 Robhenlein (planetka) – planetka s poř. číslem 6312 Robheinlein
 Heinlein Society – nadace založená na počest Roberta A. Heinleina
 Heinleinova cena – ocenění založené Robertem Heinleinem
 Cena Roberta A. Heinleina 
 Henlein (planetka) – planetka 6371 Heinlein, pojmenovaná po Dieterovi Heinleinovi, německém amatérském astronomovi